S2000 steht für:

 Honda S2000, ein in Suzuka gebauter Roadster der Firma Honda
 Super 2000, eine Motorsport-Klasse
 Mercedes-Benz S2000, ein Militär-Lkw von Mercedes-Benz